Порядок в теории групп может означать:
 Порядок группы — мощность носителя группы.
 Порядок элемента — количество элементов в циклической подгруппе, порождённой данным элементом.

См. также 
 Порядок